José Bento (ator) — actor português
José Bento (poeta) — poeta português

Desambiguações de antropônimos